Le tournoi de tennis de Floride est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier II, se dispute à Boca Raton du 13 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Floride
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Floride
Tennis aux États-Unis en 1989
Compétition de tennis à Boca Raton
Tennis en mars 1989